La famille Bernardo est une famille patricienne de Venise, provenant de Musestre en 967. Elle posséda différents palais dans la ville et lui donna différents serviteurs et dignitaires.
Antonio fut procurateur de Saint-Marc, capitaine du golfe et général des flottes de la République.

Les armes des Bernardo sont un écu tranché d'argent et de gueules avec deux points équipollés de sable sur l'argent.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien